Barbara Potter e Sharon Walsh erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff.

Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff che hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 6–4 Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Teste di serie
 Kathy Jordan /  Anne Smith (primo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (semifinali)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1983